Killswitch Engage - п'ятий студійний альбом американської групи Killswitch Engage, який був випущений 30 червня 2009 року.

Композиції 
 Never Again - 3:09
 Starting Over - 3:51
 The Forgotten - 3:17
 Reckoning - 2:40
 The Return - 4:28
 A Light in a Darkened World - 2:50
 Take Me Away - 2:45
 I Would Do Anything - 3:22
 Save Me - 3:46
 Lost - 3:45
 This Is Goodbye - 4:17

Джерела 
 Killswitch Engage  allmusic

Альбоми Killswitch Engage
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми